Роз'їзд № 6 (Україна) — колишній зупинний пункт на залізничній лінії Постишеве (Покровськ) — Павлоград (перегін Покровськ — роз'їзд № 5);
 Роз'їзд № 6 (Росія) — населений пункт у Російській Федерації, Челябінська область, Красноармійський район.